Dzwonnik z Notre Dame – tytuł popularnej powieści Wiktora Hugo znanej również jako Katedra Marii Panny w Paryżu

Film 
 Dzwonnik z Notre Dame – francuski film niemy z 1911 roku
 Dzwonnik z Notre Dame – amerykański film niemy z 1923 roku
 Dzwonnik z Notre Dame – amerykański film z 1939 roku
 Dzwonnik z Notre Dame – francusko-włoski film fabularny z 1956 roku
 Dzwonnik z Notre Dame – film z 1977 roku
 Dzwonnik z Notre Dame – amerykański film telewizyjny z 1982 roku
 Dzwonnik z Notre Dame – film animowany powstały w 1996 roku w wytwórni Walta Disneya
 Dzwonnik z Notre Dame – film z 1999 roku

Muzyka 
 Dzwonnik z Notre Dame – francuski musical z 1998 roku

Zobacz też 
 Katedra Notre-Dame w Paryżu – paryska katedra